Дечја песма евровизије 2006. одржана је у главном граду Румуније. Учествовали су такмичари из петнаест држава. Португал, Србија као независна и Украјина су учествовале по први пут на такмичењу, Кипар се вратио после једногодишње паузе, док су од такмичења одустали Данска, Летонија, Норвешка и Уједињено Краљевство.

Финале

Гласање

Спољашње везе 

2006 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2006.